NK Omladinac je nogometni klub iz Selaca Đakovačkih. U sezoni  se natječe u 2. ŽNL Osječko-baranjske županije, nogometnog središta Đakovo.

Povijest 
Nogometni klub u Đakovačkim Selcima ima svoje početke u 1946. godini. Igralište je bilo na Popovcu. Godine 1960. načinjeno je novo nogometno igralište. Godine 1977. Omladinac je znatno unapredovao i ušao je u općinsku natjecateljsku ligu iz koje više nije ispadao te već iduće godine nalazi se u toj ligi na vodećem mjestu. Kako se Omladinac  približio i borio da uđe u međuopćinsku natjecateljsku ligu, morao je imati bolje igralište i uz igralište nužne prostorije. Stoga je izabrana nova lokacija za igralište - na Brani i započelo s velikim radovima 1978. godine. Prvi put se nogometna utakmica na novom terenu odigrala 1980. godine. Godine 1994. Omladinac po prvi put sudjeluje na natjecanju na području naše županije.

Uspjesi 
Seniori

 2. ŽNL Osječko-baranjska NS Đakovo: prvak 2000./01.

 3. ŽNL Osječko-baranjska NS Đakovo: prvak 2013./14.
 
Juniori

NS Đakovo: prvak 1988.

Pioniri

NS Đakovo: prvak 2009./10.

Statistika u prvenstvima od sezone 1999./2000.

Izvori 

Nogomet u Đakovu
Omladinac